Соколо́ва — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Носительницы фамилии

А 
 Соколова, Александра Ивановна (псевдоним: Синее Домино; 1836—1914) — русская романистка.
 
 
 Соколов, Анна (1912—2000) — американская балерина и балетмейстер.
 Соколова, Ариадна Леонидовна (1925—2013) — художник, музейный деятель.

В 
 Соколова, Валентина Степановна (1916—1993) — советский и российский языковед-иранист.

Г

Е 
 Соколова, Ева Владимировна (Николаева; род. 1961) — советская и российская легкоатлетка, тренер.
 
 Соколова, Евдокия Алексеевна (Иванова; 1810—1905) — русская театральная актриса, оперная певица.
 Соколова, Екатерина Дмитриевна, (Черняева; 1920—2000) — Герой Социалистического Труда.

З 
 Соколова, Зинаида Сергеевна (1865—1950) — актриса, режиссёр, педагог.
 Соколова, Зоя Петровна (1930—2020) — советский этнограф.

И 
 Соколова, Ираида Владимировна (1930—2020) — советская и российская художница.
 Соколова, Ингрида Николаевна (1923—2012) — советский и латышский критик, литературовед, прозаик.

К 
 Соколова, Катержина (род. 1989) — чешская модель, представляла Чехию на конкурсе Мисс Мира.
 Соколова, Ксения Янисовна (род. 1971) — российская журналистка и писательница, интервьюер, обозреватель, публицист.

Л 
 Соколова, Лариса Геннадьевна (род. 1945) — российская актриса, народная артистка России.
 Соколова, Лелия Ивановна (1938—2017) — советский и российский врач-педиатр, общественный деятель, заслуженный врач России.
 Соколова, Лидия (урожденная Хильда Маннингс; 1896—1974) — британская балерина. Состояла в труппе Русского балета Дягилева.
 Соколова, Лина Александровна (1940—2003) — народный художник России.

М 
 Соколова, Марина Николаевна (род. 1933) — русская детская писательница.

Н

О 
 Соколова, Октябрина Александровна (род. 1952) — советская биатлонистка.

Р 
 Соколова, Раида Фёдоровна (1938—2003) — Герой Социалистического Труда (1981), прядильщица Ивановского меланжевого комбината имени К. И. Фролова.

С 
 Соколова, Саша (род. 1990) — российская современная художница.
 Соколова, Светлана Викторовна (род. 1981) — российская легкоатлетка.

Т 
 Соколова, Тамара Александровна (1892—?) — русский поэт и публицист.

Я 
 Соколова, Янина Михайловна (род. 1984) — украинская журналистка, телеведущая и общественный деятель.

Составные фамилии 
 Гаевская-Соколова, Мария Сергеевна (1908—1986) — советский учёный-биолог, биохимик, лауреат Сталинской премии.
 Дынник-Соколова, Валентина Александровна (1898—1979) — русский и советский литературовед и переводчица, член Союза Писателей СССР.
 Керимова-Соколова, Маргарита Васильевна (род. 1941) — советская и азербайджанская художница.
 Призван-Соколова, Мария Александровна (1909—2001) — советская актриса. Народная артистка РСФСР.
 Соколова-Делюсина, Татьяна Львовна (род. 1946) — востоковед-японист, переводчик с японского языка.
 Соколова-Пономарёва, Ольга Дмитриевна (1888—1966) — советский педиатр, академик АМН СССР.

Населённые пункты

Россия 
Московская область
 Соколова Пустынь — деревня в городском округе Ступино.

Пермский край
 Соколова — деревня в Ильинском районе.

Свердловская область
 Соколова — деревня в Байкаловском районе.
 Соколова — деревня в Ирбитском муниципальном образовании.
 Соколова — деревня в Каменском городском округе.
 Соколова — село в Каменском городском округе.

Тюменская область
 Соколова — деревня в Юргинском районе.

Украина 
 Соколова — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Соколова Балка — село в Полтавском районе Полтавской области.

См. также 
 
 Соколово
 Усадьба П. Н. Соколовой

Примечания